Technische Universiteit Delft, voorheen Technische Hogeschool Delft
 Totale harmonische vervorming, in het Engels total harmonic distortion
 transanale hemorroïdale dearterialisatie, een behandeling van aambeien